Stati Uniti d'America
 Stati Uniti Messicani, nome ufficiale del Messico (Estados Unidos Mexicanos)
 Stati Uniti delle Isole Ionie, protettorato del Regno Unito tra il 1815 e il 1864
 Stati Uniti dell'America Centrale, denominazione anglosassone delle Province Unite dell'America Centrale
 Stati Uniti del Belgio, confederazione di stati dei Paesi Bassi del Sud esistita tra gennaio e dicembre 1790
 Stati Uniti della Grande Austria, un progetto di riforma radicale dell'Impero austro-ungarico
 Stati Uniti di Colombia, repubblica federale esistita tra il 1863 ed il 1886
Stati Uniti del Brasile, denominazione utilizzata dal Brasile dal 1889 al 1967
Stati Uniti del Venezuela, denominazione utilizzata dal Venezuela dal 1864 al 1953
Stati Uniti d'Indonesia, denominazione dell'Indonesia dal 1949 al 1950
Stati Uniti d'Europa, scenario ipotetico di unificazione degli Stati europei

Pagine correlate 
United States (disambigua)
USA (disambigua)

Altri progetti